Појам Манојло Комнин може да се односи на:

 Манојло I Комнин
 Манојло Комнин (протостратор)
 Манојло Комнин (рођен 1145)
 Манојло Комнин Старији
 Манојло Комнин Млађи
 Манојло Еротик Комнин